Cavanagh  ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Dillon-Cavanagh (1873–1944), französischer Fechter
 James Cavanagh (1831–1901), US-amerikanischer General Officer
 Jerome Cavanagh (1928–1979), US-amerikanischer Politiker, Bürgermeister von Detroit
 Megan Cavanagh (* 1960), US-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Paul Cavanagh (1888–1964), britischer Schauspieler
 Roberto Cavanagh (1914–2002), argentinischer Polospieler
 Simon Pouliot-Cavanagh (* 1990), kanadischer Freestyleskier
 Terry Cavanagh (1926–2017), kanadischer Politiker, Bürgermeister von Edmonton
 Thomas Cavanagh (* 1963), kanadischer Schauspieler
 

Cavanagh steht für:
 Cavanagh (Córdoba), Ort in Argentinien

Siehe auch:
 Kavanagh
 Cavanaugh
 Kavanaugh